

Informatica 
 Vagrant – software libero per creare e mantenere ambienti di sviluppo portabili

Musica 
 Vagrant Records – etichetta discografica indipendente statunitense

Videogiochi 
 Vagrant Story – videogioco di ruolo giapponese